Az 1971-es Australian Open női versenyét az ausztrál Margaret Court nyerte a szintén ausztrál Evonne Goolagong előtt.

Kiemeltek 
  Margaret Court (Bajnok)</li>
  Evonne Goolagong (Döntős)</li>
 –
  Gail Chanfreau (Első kör)</li>
  Patti Hogan (Második kör)</li>
  Kerry Harris (Első kör)</li>
  Winnie Shaw (Elődöntős)</li>
  Helen Gourlay (Negyeddöntős)</li>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1971 a teniszben
Australian Open